Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2012 — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося во французском городе Кань-сюр-Мер и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 100 тысяч долларов и оплатой проживания.

В 2012 году турнир прошёл с 7 по 13 мая. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Сорана Кырстя
 в парном разряде —  Анна-Лена Грёнефельд и  Петра Мартич

Общая информация 
100-тысячник в департаменте Приморские Альпы в 2012-м году вновь стал турниром-спутником крупного соревнования WTA в Мадриде, что позволило французским организатором отдать последний номер посева в одиночном разряде теннисистке, стоявшей накануне соревнования на 82-й строчке рейтинга. Возглавила же посев 63-я ракетка мира Елена Балтача. Впрочем сеянные участницы, в итоге, были далеки от борьбы за титул: четверо уступили уже на старте, а последняя из них — Александра Каданцу — покинула соревнование в четвертьфинале; борьба за титул же свелась к матчу 99-й и 162-й ракеток мира: прогрессирующая российская теннисистка Юлия Путинцева сначала преодолела отборочный турнир, а затем и выиграла пять матчей в основе, в том числе и в финале, где на пути к своему шестому выигрышу в шести титульных матчах в протуре обыграла Патрицию Майр-Ахлайтнер.

Парный приз собрал несколько сравнительно сильных альянсов, а титул разыграли команды Александра Панова / Урсула Радваньская и Каталин Мароши / Рената Ворачова. Менее опытный российско-польский дуэт оказался чуть сильнее, доказав своё преимущество над соперницами в концовке решающего тай-брейка.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Юлия Путинцева обыграла  Патрицию Майр-Ахлайтнер со счётом 6-2, 6-1.
 Путинцева выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре федерации.
 Майр-Ахлайтнер уступает свой 1-й финал в сезоне и 12-й за карьеру в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Александра Панова /  Урсула Радваньская обыграли  Каталин Мароши /  Ренату Ворачову со счётом 7-5, 4-6, [10-6].
 Панова выигрывает 1-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре федерации.
 Радваньская выигрывает 1-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
 Цикл женских турниров ITF 2012

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Май 2012 года
2012